Dampfradio steht für:
 eine scherzhafte Bezeichnung für ein sehr altes Radio, speziell Röhrenempfänger
 der Name einer Programmzeitschrift, siehe Dampf-Radio
 der Name eines Blogs zum Thema Rundfunk und alte Radios

Siehe auch: